Бенеш (, , ) — чешская фамилия.
 Известные носители:
 Бенеш (каноник) — святоюрский каноник, живший в первой половине XIV века в Чехии.
 Бенеш, Вацлав Эдвард (род. 1930) — чешско-американский математик.
 Бенеш, Генрих — австрийский коллекционер, отец Отто Бенеша, покровитель художника Эгона Шиле.
 Бенеш, Ласло (род. 1997) — словацкий футболист венгерского происхождения.
 Бенеш, Николай Алексеевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Бенеш, Отто (1896—1964) — австрийский историк искусства.
 Бенеш, Павел (1894—1956) — чешский авиаконструктор
 Бенеш, Сватоплук (1918—2007) — чешский актёр театра, кино и телевидения.
 Бенеш, Софи  (род. 1952) — переводчица с русского языка на французский. 
 Бенеш, Франц Иосиф (1810—1888) — чешский археолог.
 Бенеш, Эдвард (1884—1948) — чехословацкий политический и государственный деятель, президент Чехословакии в 1935—1938 и в 1945—1948 годах.
 Бенеш, Ян (род. 1971) — чешский гребец.

См. также 
 Требизский, Вацлав Бенеш (1849—1884) — чешский писатель.

Примечания